

Religione 
 Ahriman – uno dei nomi di Angra Mainyu, spirito malvagio nello Zoroastrismo, chiamato Arimane in Leopardi ("Argomenti e abbozzi di poesie").

Musica 
 Ahriman – gruppo musicale black metal ungherese
 Lord Ahriman – musicista svedese

Personaggi fittizi 
 Ahriman – personaggio di Final Fantasy
 Ahriman – personaggio di Prince of Persia
 Ahriman – condottiero-stregone rinnegato dalla Stirpe dei Mille nell'universo di Warhammer 40.000